

Persone

Mezzabarba
Carlo Ambrogio Mezzabarba – vescovo italiano
Pietro Mezzabarba – vescovo italiano

Cognomi composti
Francesco Maria Mezzabarba Birago – nobile, numismatico e giurista italiano

Altro
Mezzabarba  – famiglia nobile di Pavia
Palazzo Mezzabarba – palazzo di Pavia